Ludwig von der Tann-Rathsamhausen - general-de-infantaria do Reino da Baviera.
 SMS Von der Tann - cruzador de batalha da Marinha Imperial Alemã.

Desambiguação